Микита Кожум'яка — образ богатиря-змієборця зі слов'янського епосу;
 «Микита Кожум'яка» — анімаційний фільм 1965 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм;
 «Микита Кожум'яка» — перший український анімаційний фільм 2016 року, знятий у 3D Мануком Депояном за мотивами однойменної казки Антона Сіяніки.